Топилы — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Село расположено в 10 км на северо-восток от центра поселения посёлка Совхоз «Большевик» и в 24 км на север от райцентра Милославское.

История 
Топилы упоминаются в числе архиерейских вотчин в грамоте Михаила Федоровича 1637 года. Время первоначального построения в селе Архангельской церкви относится к началу XVIII века. Она уже упоминается в списке церквей за 1734 год. Вместо сгоревшей, в 1760 году поставлена была новая деревянная церковь в прежнее храмонаименование, которая в 1872 году за ветхостью была разобрана. Вместо неё в том же году построена была также деревянная Архангельская церковь. Церковь имела крестообразную форму и простиралась в длину на 10, в ширину на 11 саженей, высота колокольни, находившейся в одной связи с церковью не превышала 13 саженей. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Князевской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 267 дворов.

С 1929 года село являлось центром Топильского сельсовета Чернавского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Милославского района, с 2005 года — в составе Павловского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района